«Ven conmigo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Ven conmigo (1975), telenovela mexicana.

Música 
 Ven conmigo (1990), álbum de Selena.
 Ven conmigo (Solamente tú) (2000), canción de Christina Aguilera.
 Ven conmigo (2011), canción de Daddy Yankee.